

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Sora ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Palestrina ha scontato 2 punti di penalizzazione.
L'Isola Liri, il Terracina e l'Anziolavinio hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Cavese ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Grottaglia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Monopoli è stato poi ripescato in Lega Pro 2015-2016.
Il Brindisi è stato escluso dal campionato in seguito allo Scandalo italiano del calcioscommesse del 2015.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Sora ha scontato 3 punti di penalizzazione.
L'Orlandina ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Torrecuso e il Noto hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2014-2015
 Serie D 2014-2015 (gironi A-B-C)
 Serie D 2014-2015 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2014-2015

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014